Macronychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller 1806. Macronychus ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar
Macronychus